Бошен може да се односи на:

 Бошен (Лоар и Шер), насељено место у Француској, у департману Лоар и Шер
 Бошен (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн